Юрий Иванович Петров: Петров, Юрий Иванович (1926 — ?) — советский футболист.
 Петров, Юрий Иванович (род. 1939) — Герой Социалистического Труда.